Сельское поселение «Село Высокиничи» — муниципальное образование в составе Жуковском районе Калужской области России.

Центр — село Высокиничи. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Калужской области № 7-ОЗ от 28 декабря 2004.

Население

Состав поселения 
В поселение входят 27 населённых мест:

Примечания 

Муниципальные образования Жуковского района Калужской области
Сельские поселения Калужской области